Ки́пхардт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кипхардт, Хайнар (1922—1982) — немецкий писатель.
  (1897—1977) — немецкий врач.